Малая Речка — топоним:

Населённые пункты 
 Малая Речка — посёлок в Первомайском районе Алтайского края.
 Малая Речка — деревня в Медведевском районе Марий Эл.

Реки 
Малая Речка (приток Вычьяха) — река в Ханты-Мансийском АО.
Малая Речка (приток Ендыри) — река в Ханты-Мансийском АО.
Малая Речка (приток Оби) — река в Ханты-Мансийском АО.
Малая Речка (приток Кошкаргаихи) — река в Алтайском крае.
Малая Речка (приток Укратуса) — река в Омской области.
Малая Речка (приток Чунджельки) — река в Томской области.
Малая Речка (приток Касатки) — река в Томской области.
Малая Речка (приток Соснинского Ёгана) — река в Томской области.
Малая Речка (приток Ачи) — река в Кемеровской области.
Малая Речка (приток Калинки) — река в Свердловской области.